Ма́ттиас Но́йеншвандер (; ) — швейцарский кёрлингист.

Достижения 
 : серебро (), бронза ().
 : бронза (, ).
 : золото ().
 : золото (1974, 1979).
 : золото (1972, 1973).
 : золото (2006, 2007).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Швейцарии по кёрлингу